Wallacea : une zone biogéographique qui comprend l'ensemble des îles situées entre le Sundaland, les Philippines, le Nord de l'Australie et la Nouvelle-Guinée ;
Wallacea Spruce ex Benth. & Hook.f. 1862 : un genre de plantes de la famille des Ochnaceae ;
Wallacea Baly 1858 : un genre d’insectes coleoptères de la famille des Chrysomelidae.